Перша Ліга Туреччини 1975—1976  — 18-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вперше здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1976—1977 як фіналіст Кубка Туреччини 1975—1976.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1975-1976
Туреччина
Туреччина
1975 у турецькому спорті
1976 у турецькому спорті